Personen met de voornaam Berre

 Berre Vandenbussche, Vlaamse singer-songwriter
Aardrijkskunde
 Berre-l'Étang, gemeente in het Franse departement Bouches-du-Rhône (aan het hieronder genoemde meer)
 Station Berre, station in Berre-l'Étang
 Berre-les-Alpes, gemeente in het Franse departement Alpes-Maritime
 Étang de Berre, meer in Frankrijk
 Kanton Berre-l'Étang, kanton in het Franse departement Bouches-du-Rhône

Geschiedenis
 Slag aan de Berre, laatste slag van de Moorse invasiecampagne in Frankrijk in de 8e eeuw

Personen met de achternaam Berre
 Morten Berre, Noors voetballer